Aquesta és una llista dels òrgans que regulen les llengües estandarditzades

Llengües naturals

Llengües auxiliars

Interlingua 
La interlingua no té cap òrgan regulador, i el seu vocabulari, ortografia i gramàtica es consideren com a producte de les forces socials imperants del moment. Teòricament, la interlingua evoluciona independentment de qualsevol regulador humà. El vocabulari és verificat i enregistrat aplicant dinàmicament certs principis a un conjunt de llengües naturals i les seves etimologies.

Llengües artificials 
Llengües com l'esperanto o l'ido han estat construïdes (o planejades) per una persona o petit grup de persones, abans d'ésser adoptades i desenvolupades per comunitats de parlants. Òrgans com l'Akademio de Esperanto s'encarreguen de qüestions del seu ús segons els objectius i principis originals de la llengua

Vegeu també 
 Política lingüística
 Revitalització lingüística

Academies De La Llengua